Гран-при Японии 1997 года — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 12 октября 1997 года.

Гонка 

|}

Жак Вильнёв был дисквалифицирован за игнорирование желтых флагов на тренировке, так как находился под условной дисквалификацией после аналогичного нарушения на Гран-при Италии. 

 Лучший круг: Хайнц-Харальд Френтцен 1:38,942

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 12 октября
Октябрь 1997 года
Спорт в Японии в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке